Johan Frederik (J.F.) Hansen kan henvise til flere personer:

 Johan Frederik Hansen (1799-1873) – bøssemager, mekanikus og fabrikant
 Johan Frederik Hansen (1810-1873) – forstdocent og kreditforeningsdirektør